Fulletó (en anglès, soap opera): sèrie dramàtica de televisió o ràdio.
 Fulletó (novel·la): forma de narració (dintre d'un gènere determinat) en què la història és dividida en parts, generalment en volums.
 Fulletó (periòdic): En un periòdic, part reservada per a la publicació de textos literaris.

Referències